Irpex is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Irpicaceae. De typesoort is Irpex lacteus.

Soorten
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 99 soorten:

Irpicaceae
Schimmelgeslacht